Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Splendid :
 le , un navire lancé en 1597 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1918 ;
 le , un sous-marin de  lancé en 1942 et coulé en 1943 ;
 le , un sous-marin nucléaire de  en service de 1981 à 2004.

Voir aussi 
 

Splendid